Black Mamba steht für:

 Black Mamba, der englische Name der Schlangenart Schwarze Mamba
 Black Mamba, eine Achterbahn im deutschen Freizeitpark Phantasialand
 Black Mamba (Serengeti-Park), Fahrattraktion im Serengeti-Park, Hodenhagen
 The Black Mamba, portugiesische Band
 die BahnCard 100 der Deutschen Bahn (umgangssprachlich)

Black Mamba ist der Spitzname folgender Personen:

 Sandra Naujoks, deutsche Pokerspielerin
 Kobe Bryant, US-amerikanischer Basketballspieler
 De'Anthony Thomas, US-amerikanischer Footballspieler